{{Партия 
| название партии = Международная федерация транспортных рабочих 
| название на языке оригинала = International Transport Workers' Federation
Die Internationale Transportarbeiter-Föderation
Fédération internationale des ouvriers du transport 
| логотип = ITF logo.jpg 
| ширина логотипа = 150px 
| лидер  = Пэдди Крамлин (Paddy Crumlin), Дэвид Кокрофт (David Cockcroft) 
| дата основания = 1896 
| дата роспуска =  
| союзники  = Международная конфедерация профсоюзов 
| идеология =  
| количество членов = 4 600 000 
| партийная печать =  
| штаб-квартира   = Лондон 
| девиз =  
| гимн =  
| официальный сайт = itfglobal.org 
}}
Международная федерация транспортных рабочих, МФТ (, ITF) — глобальная федерация профсоюзов транспортных рабочих.

 История 
Организация была создана в 1896 году в Лондоне руководителями европейских профсоюзов моряков и докеров. Первоначально носила название Международная федерация корабельной, докерской и речной отраслей (International Federation of Ship, Dock and River Industries). На третьей конференции в Лондоне в июне 1898 года было принято решение о переименовании в Международную федерацию транспортных рабочих.

 Структура и деятельность 
МФТ входит в состав Международной конфедерации профсоюзов, в МФТ состоят отраслевые объединения транспортников МКП. Любой независимый профсоюзов, члены которого работают в транспортной сфере, имеет право на членство в МФТ. Объединение представляет интересы транспортных профсоюзов в таких структурах, как Международная организация труда (МОТ), Международная морская организация (ИМО) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО)Российским морякам вернули более 16,5 миллионов долларов США (РИА «Восток Медиа», 26 августа 2008).

Штаб-квартира МФТ расположена в Лондоне, имеет офисы в Аммане, Брюсселе, Джорджтауне, Киеве, Москве, Найроби, Нью-Дели, Рио-де-Жанейро, Токио, Уагадугу и других странах, где действуют транспортные профсоюзные объединения. В России членскими организациями МФТ, в частности, являются Российский профсоюз моряков и Федеральный профсоюз авиадиспетчеров России,  входящие в Конфедерацию труда России, Российский профсоюз докеров, входящий в Соцпроф, а также Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей и Общероссийский профсоюз работников связи, входящие в Федерацию независимых профсоюзов России. Кроме того, в России работают официальные инспекторы МФТ. Членские организации МФТ действуют также практически во всех республиках бывшего СССР.

По собственным оценкам, насчитывает 781 организацию в 155 странах мира, представляет интересы 4,6 миллионов работников транспортной сферыО Международной федерации транспортных рабочих  . Высшим руководящим органом МФТ является Исполнительный совет, в который входит 41 человек. Президент МФТ — Пэдди Крамлин (Paddy Crumlin), генеральный секретарь — Стивен Коттон (Stephen Cotton).

 Генеральные секретари 
 1896 — Бен Тиллет (Ben Tillett, Великобритания)
 1896 — Роберт Пэдди (Robert Peddie, Великобритания)
 1896—1904 — Том Чемберс (Tom Chambers, Великобритания)
 1904 — Бен Тиллет (Ben Tillett, Великобритания)
 1904—1916 — Герман Йохад (Hermann Jochade, Германия)
 1919—1942 — Эдо Фиммен (Edo Fimmen, Нидерланды)
 1942—1950 — Яап Ольденброк (Jaap Oldenbroek, Нидерланды)
 1950—1960 — Омер Беку (Omer Becu, Бельгия)
 1960—1965 — Питер де Врис (Pieter de Vries, Нидерланды)
 1965—1968 — Ганс Имхоф (Hans Imhof, Швейцария)
 1968—1977 — Чарльз Близ (Charles Blyth, Великобритания)
 1977—1993 — Гарольд Левис (Harold Lewis, Великобритания)
 1993 — 2014 — Давид Кокрофт (David Cockroft, Великобритания)
 с 2014 — Стивен Коттон (Stephen Cotton'', Великобритания)

Президенты

Конгрессы

Критика 

Главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко считает, что критика МФТ представлена плохо, хотя для неё есть поводы, например бюджет МФТ непрозрачен, по его мнению счет идёт на сотни миллионов долларов в год, идущих на непонятные цели. Он утверждает, что МФТ в связке с Международной организацией труда (МОТ) через свои региональные отделения собирает дань с моряков и судовладельцев.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МФТ 

Международные профсоюзные организации